Schlüpfer steht für:
 einen Typ von Schlupfhalbschuh, siehe Loafer
 einen Typ von Unterhose, siehe Slip (Kleidung)
 eine Klassifizierung von Wildtieren, siehe Schlüpfertyp

Schlüpfer ist der Familienname folgender Personen:
 Mex Schlüpfer, deutscher Schauspieler

Siehe auch